Laevapex peninsulae är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1903.  Laevapex peninsulae ingår i släktet Laevapex och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
peninsulae